Daegang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daegang-myeon, Namwon, socken i Namwon, Norra Jeolla, 
 Daegang-myeon, Danyang-gun, socken i Danyang-gun, Norra Chungcheong,